Tantalus – planetoida o numerze katalogowym 2102
 Tantalus (Tantal) – w mitologii greckiej król Amyklaj, syn Tiestesa
 Tantalus (Tantal) – w mitologii greckiej król góry Sipylos w Lidii, współbiesiadnik bogów, syn Zeusa
 Tantalus (Tantal) – w mitologii greckiej królewicz tebański, syn Amfiona i Niobe

Zobacz też 
 Tantalus aethiopicus (ibis czczony, Threskiornis aethiopicus) – gatunek ptaka z rodziny ibisowatych
 Tantalus falcinellus (ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus) – gatunek ptaka z rodziny ibisowatych
 Tantalus ibis (dławigad afrykański, Mycteria ibis) – gatunek ptaka z rodziny bocianowatych
 Chlorocebus tantalus – gatunek małpy z rodziny makakowatych
 HMS „Tantalus” (P318) – okręt podwodny Royal Navy z okresu II wojny światowej
 USS „Tantalus” (ARL-27) – okręt remontowy US Navy
 Tantal – strona ujednoznaczniająca
 Tantalos – strona ujednoznaczniająca